

Patronymes 

 Eva Figes (1932-2012), écrivaine et féministe britannique.
 Orlando Figes (1959-), historien britannique, spécialiste de l'histoire de la Russie et professeur au Birkbeck College de Londres.